Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur é um clube de futebol da Malásia. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2012.

Clubes de futebol da Malásia